Arbutus – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych, w stanie Maryland
 Arbutus – naukowa nazwa rodzaju roślin z rodziny wrzosowatych, zwyczajowo zwanych chruściną 
 HMS Arbutus – okręty brytyjskiej marynarki wojennej (Royal Navy)